

Patronyme 

 Marietta Alboni (1826-1894), une cantatrice italienne ;
 Paolo Alboni (1665-1734), un peintre italien, père de Luigia Maria Rosa ;
 Luigia Maria Rosa Alboni (?-1759), une peintre italienne, fille de Paolo.

Toponyme 

 Rue de l'Alboni, une voie du  de Paris, en France ;
 Square Alboni, une voie privée du  de Paris.

Patronyme italien